Fera bezeichnet:

 Fera (Insel), Insel der Salomonen 
 Fera Science Limited, ein britisches Unternehmen und die ehemalige Food and Environment Research Agency
 Féra, ausgerotteter Süßwasserfisch
 fiktive lykanthrope Wesen in der Rollenspielwelt von Werewolf: The Apocalypse#Die Fera.
 Fera (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke

FeRA bezeichnet:
 Frankfurter elektronische Rundschau zur Altertumskunde

FERA bezeichnet:
 Schweizerische Fernseh- und Radio-Ausstellung, welche bis 1994 jährlich in den Messehallen (Name ab 1995 Messe Zürich) in Zürich Oerlikon stattfand.

Fera ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Fera (1905–1998), deutsche Politikerin (CDU), MdHB
 Lesley Fera (* 1971), US-amerikanische Theater- und Fernsehschauspielerin
 Mihaela Fera (* 1970), rumänische Skirennläuferin
 Steven Brian Fera (* 1960), deutscher Unternehmer

FERA